Pasquetto ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Pasquetto, italienischer Stuntman und Schauspieler
 Piero Pasquetto (1884–1926), italienischer Tenor